Burr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brooks M. Burr
 Malcolm Burr